Auguste Barbereau (1799-1879), violoniste, compositeur, chef d'orchestre, théoricien français ;
 Yoann Barbereau (1978-), écrivain français.